Туруш может означать:

 Туруш — река.
 Туруш () — прежнее название деревни  в иле Адыяман, Турция.